Primestar 500 bezeichnet:

 ein Rennen im NASCAR Winston Cup auf dem Atlanta Motor Speedway von 1997–1998, siehe Atlanta 500
 ein Rennen im NASCAR Winston Cup auf dem Texas Motor Speedway 1999, siehe Samsung Mobile 500